Яланець — село, Вінницька область, Бершадський район, Яланецька сільська рада
 Яланець — село, Вінницька область, Томашпільський район
 Яланець — селище, Вінницька область, Бершадський район, Яланецька сільська рада
 Яланець — річка в межах Бершадського району Вінницької області, ліва притока Савранки

Див. також 
 Сухий Яланець
 Гнилий Яланець